Kathleen peut désigner :

 Kathleen est un prénom féminin ;
 Kathleen est le nom d'artiste de Kathleen Sergerie ;
 Kathleen est un film américain sorti en 1941 de Harold S. Bucquet ;
 Kathleen est le nom d'une chanson de Townes Van Zandt écrite en 1969 ;
 Kathleen est le nom d'un single de Tindersticks paru en 1994, reprenant la chanson de Townes Van Zandt citée ci-dessus ;
 Kathleen est le nom d'une ville fantôme en Australie ;
 Kathleen, census-designated place américaine située en Floride.

Prénom féminin
Prénom américain
Prénom anglais